Pagh ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Pagh (1935–2020), dänischer Schauspieler, Regisseur und Filmproduzent
 Younghi Pagh-Paan (* 1945), südkoreanische Komponistin

Siehe auch:
 Pag (Begriffsklärung)
 Pach